Holtzmann bezeichnet:
 Holtzmann (Familienname), deutscher Familienname
 E. Holtzmann & Cie., Papierfabriken in Baden-Württemberg, 1998 von Stora Enso Oyj mehrheitlich übernommen

Siehe auch:
 Holtzmanns Gesetz, urgermanisches Lautgesetz
 Holtzman
 Holzman
 Holzmann